Даукеев — казахская фамилия.

 Известные носители
 Даукеев, Гумарбек Жусупбекович (1948—2014) — ректор Алматинского университета энергетики и связи.
 Даукеев, Серикбек Жусупбекович (род. 1950) — политический деятель Казахстана, трижды министр Казахстана.